Op het Australian Open 1999 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 22 tot en met 31 januari 1999.

Samenvatting 
Titelhouders Venus Williams en Justin Gimelstob hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste Zuid-Afrikaanse duo Mariaan de Swardt / David Adams won het toernooi. Zij versloegen in de finale het door middel van een wildcard toegelaten koppel Serena Williams en Maks Mirni in drie sets, met een tiebreak in de laatste set. Het was voor beiden de eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Vijf Nederlanders deden mee:
 Het als eerste geplaatste koppel Caroline Vis en Paul Haarhuis sneuvelde al in de eerste ronde.
 Manon Bollegraf en de Argentijn Pablo Albano bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Williams en Mirni.
 Miriam Oremans speelde samen met Nicklas Kulti uit Zweden. Dit duo bereikte de kwartfinale, die zij verloren van Bollegraf en Albano.
 Tom Kempers en Yayuk Basuki (Indonesië) konden na hun openingspartij huiswaarts keren.

Er was één Belgische deelneemster:
 Els Callens en de Zuid-Afrikaan Chris Haggard bereikten de kwartfinale. Daarin moesten zij hun meerdere erkennen in Williams en Mirni.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema Australian Open
  Toernooischema WTA (pag.4)

Australian Open
ITF-toernooi in 1999